San Fernando de Apure ist die Hauptstadt des venezolanischen Bundesstaates Apure. Die 1788 von spanischen Kapuzinermissionaren als Basis zur Bekehrung der indianischen Urbevölkerung zum Christentum gegründete Stadt ist ein Hafen am Río Apure und Handelszentrum des wichtigsten Rinderzuchtgebietes des Landes.

Geschichte 
Die Stadt wurde am 28. Februar 1788 als Villa de San Fernando del Paso Real de Apure am Ufer des Río Apure von Fernando de Miyares González, dem Gouverneur und Capitán General von Neugranada gegründet. Bei der Gründung waren ihm Don Juan Antonio Rodríguez und der Kapuziner Mönch Fray Buenaventura de Benaocaz behilflich. Seit dem 1. Dezember 1793 trägt die Ortschaft die Bezeichnung "Stadt". Im 18. Jahrhundert wurden dort Reiherfedern exportiert.

1831 wurde eine Privatschule für junge Männer von Master Juan Castellano gegründet. 1844 folgte eine Schule für jüngere Kinder, ehe 1875 die "Federal High School" (el Colegio Federal de Segunda Categoría) eröffnet wurde. Erst am Ende des 19. Jahrhunderts wurde die "Federal School Leon XIII." eröffnet.

Sehenswürdigkeiten 
Die Brücke, welche den Rio Apure in San Fernando überquert wurde 1959 unter Leitung des damaligen Präsidenten Rómulo Betancourt in Bau gegeben und wurde am 1. Februar 1961 eröffnet. Sie kostete 8,5 Millionen Bolívar.

Bekannt ist das Casa de Bolívar, ein national-historisches Denkmal, welches an der Kreuzung von Comercio St. und Independencia St. liegt. Es ist eine Waffenkammer des 18. Jahrhunderts und war ehemals die Wohnung des Generals Miguel Guerrero. Heute beherbergt es eine öffentliche Bibliothek, sowie die Kulturbüros der Stadtverwaltung.

Klimatabelle 
Das Klima von San Fernando ist sehr heiß, aber nicht ungesund.

Persönlichkeiten 
 Leopoldo Igarza (* 1941), Komponist und Gitarrist
 Alberto Aguilar (* 1985), Sprinter

Siehe auch 
 El teatro en San Fernando
 Calendas de San Fernando
 Municipio San Fernando
 Estado Apure
 Biruaca

Weblinks 

 Homepage der Kommunalverwaltung
 Homepage der Kommunalverwaltung
 Portal Apure
 Homepage des Basketballclubs "Centauros de Apure"

Ort in Apure
Gegründet 1788